Augé steht für:

 Augé (Deux-Sèvres), französische Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Daniel Augé, französischer Automobilhersteller

Personen:
 Claude Augé (1854–1924), französischer Verleger, Romanist und Lexikograf
 Marc Augé (* 1935), französischer Ethnologe
 Paul Augé (1881–1951), französischer Verleger, Romanist und Lexikograf
 Stéphane Augé (* 1974), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Auge (Begriffsklärung)